Bundestagswahlkreis 66 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Altmark (seit 2013)
 Bundestagswahlkreis Elbe-Elster – Oberspreewald-Lausitz II (2009)
 Bundestagswahlkreis Altmark (2002 und 2005)
 Bundestagswahlkreis Oberbergischer Kreis (1980 bis 1998)
 Bundestagswahlkreis Rheinisch-Bergischer Kreis (1965 bis 1976)
 Bundestagswahlkreis Köln I (1949 bis 1961)